È – Copula (verbo essere)
 È – lettera E con accento grave  
 Ѐ – lettera dell'alfabeto cirillico
 È () – pinyin per il nome abbreviato della provincia di Hubei, in Cina
 È () – cognome cinese
 È – album della cantante italiana Erica Mou